Mistrzostwa świata w bobslejach i skeletonie IBSF, do 2015 roku znane pod nazwą Mistrzostwa świata FIBT – mistrzostwa świata organizowane przez Międzynarodową Federację Bobslei i Skeletonu (IBSF). W ramach tych mistrzostw odbywają się zawody bobsleistów i skeletonistów. Jest to najważniejsza, po zawodach olimpijskich, impreza dla zawodników uprawiających skeleton i bobsleje. Pierwsze mistrzostwa świata FIBT odbyły się w 1930 r. w szwajcarskiej miejscowości Caux-sur-Montreux. Od tej pory mistrzostwa odbywają się corocznie, z wyjątkiem sezonów, na które przypadają zimowe igrzyska olimpijskie.

Pierwotnie program mistrzostw składał się wyłącznie z zawodów bobslejowych. W 1982 r. po raz pierwszy rozegrano na mistrzostwach zawody skeletonistów, lecz startowali tylko mężczyźni. Zawody skeletonistek i bobsleistek dołączyły do programu mistrzostw w 2000 r. Od 2004 r. wszystkie konkurencje zostały oficjalnie połączone w jedną imprezę odbywającą się w tej samej miejscowości. W 2007 r. wprowadzono najmłodszą konkurencję mistrzostw – zawody drużynowe mieszane (bobslejowo-skeletonowe), a pierwszymi mistrzami zostali reprezentanci Niemiec.

Organizatorzy

Konkurencje

Medaliści mistrzostw świata w bobslejach

Medaliści mistrzostw świata w skeletonie

Łączna tabela medalowa 
Stan po MŚ 2016.

Zobacz też 
 Bobsleje
 Skeleton
 Bobsleje na zimowych igrzyskach olimpijskich
 Skeleton na zimowych igrzyskach olimpijskich
 Puchar Świata w bobslejach
 Puchar Świata w skeletonie

Przypisy